Холм (различают дюна, сопка, конус и пр.) — форма рельефа в виде небольшой возвышенности, в плане округлой или овальной формы, с пологими склонами и слабо выраженным подножием. Относительная высота до 200 метров. 

На холмах часто строились города, поэтому многие из них имеют свои названия (например, Капитолий, Целий).

Описание 
Происхождение холмов может быть разным: аккумулятивные моренные холмы древних оледенений, эрозионное — при расчленении возвышенности системой балок и речных долин.

Место скопления низких гор и холмов именуется холмогорьем. Как правило это не до конца разрушенные денудацией горы, либо участки зарождающихся гор.

В отличие от холмов, горы имеют высоты более 200 метров над их подножием.

Примеры 
Некоторые известные географические объекты, связанные с холмами:
 Дятловы горы
 Холмы Рима
 Семь холмов Москвы
 Шоколадные холмы

См. также 
 Гора
 Друмлин
 Курган
 Сопка
 Террикон
 Снежный Холм

Примечания

Ссылки 
 

Оронимы

Формы рельефа